Allen County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Allen County, Indiana
 Allen County, Kansas
 Allen County, Kentucky
 Allen County, Ohio

Se även 
 Allen Parish